Casimiro VI (también conocido como Casimiro IX; 22 de marzo de 1557 - 10 de mayo de 1605) fue un miembro de la Casa de Pomerania quien gobernó como Administrador luterano del Obispado Principesco de Cammin.

Biografía 
Casimiro nació en Wolgast. Era el décimo vástago del Duque Felipe I de Pomerania-Wolgast y de su esposa María de Sajonia. Felipe I murió en 1560; fue sobrevivido por cinco de sus hijos varones. Aparte de Casimiro VI, estaban Juan Federico (nacido: 1542), Bogislao XIII (nacido: 1544), Ernesto Luis (nacido: 1545) y Barnim X (nacido: 1549). Inicialmente, el Lord Alto Mayordomo Ulrich von Schwerin, actuó como regente. Estaba apoyado por un consejo de regencia de once miembros.

El 25 de julio de 1569, los hermanos mayores escribieron el Tratado de Jasenitz, dividiéndose Pomerania entre ellos. Para Casimiro, estaba previsto que más tarde se convertiría en administrador luterano del Obispado Principesco de Cammin. En 1574, Juan Federico renunció a su puesto como obispo, y Casimiro asumió el control de la diócesis, con solo 17 años de edad. En 1578, realizó un Grand Tour en Italia y los Países Bajos.

Como Obispo de Cammin Casimiro tuvo muchas disputas con la ciudad de Kolberg, la capital del obispado principesco. Dejó las tareas de gobierno mayormente a sus consejeros, incluyendo a Joachim Damnitz. Sus áreas de interés eran la pesca, los banquetes y tours.

En 1602, Casimiro renunció a la administración del obispado principesco de Cammin y asumió el gobierno en el infantazgo (appanage) del ducado de Pomerania-Rügenwalde de manos de su hermano mayor Barnim X, quien a su vez asumió el gobierno del ducado de Pomerania-Stettin después de la muerte de Juan Federico. Posteriormente, añadió el distrito de Bütow. Cuando Barnim X murió en septiembre de 1603, era el turno de Casimiro para gobernar en Pomerania-Stettin, pero estaba gravemente enfermo y no asumió el gobierno. En 1604, renunció a su ascenso. 

En mayo de 1605, Casimiro sufrió de viruela y estuvo postrado en cama varios días. Murió el 10 de mayo de 1605, entre las 20:00 y 21:00 en su Palacio de Neuhausen en las cercanías de Rügenwalde. El 18 de junio de 1605 su cuerpo fue trasladado a Stettin y enterrado ahí el 20 de junio en la Iglesia del Castillo Ducal. Permaneció soltero.

Numeración 
La numeración de los gobernantes de la Casa del Grifo siempre ha sido complicada. Desde tiempo inmemorial existe un desequilibrio, lo que causa confusión. La numeración moderna cuenta solo los miembros de la Casa del Grifo que alcanzaron la edad adulta y reinaron. Bajo este sistema, el sujeto de este artículo es Casimiro VI. Si se tienen en cuenta miembros de la familia que nunca reinaron, lo que era común en la antigua literatura, este sería Casimiro IX.

Ancestros

Referencias

Bibliografía 
 Martin Wehrmann, Genealogie des pommerschen Herzogshauses, Stettin: Leon Sauniers Buchhandlung, 1937, p. 124.
 Martin Wehrmann, Geschichte von Pommern, second edition, Gotha: Friedrich Andreas Perthes, 1921, vol. 2, (reprint: Augsburg: 1992, )

Duques de Pomerania
Obispos luteranos de Alemania
Nobles de Alemania del siglo XVI
Nobles de Alemania del siglo XVII